Oley Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Oley Creek (Nescopeck Creek), Fluss in Pennsylvania
 Oley Creek (Little Missouri River), Fluss in South Dakota